«Lucia» -- puede referirse a:

Antroponimia 
 Lucia/Lucía, nombre propio.
 Lucia, apellido.

Ciencias 
 Lucia, género de mariposa de la familia Lycaenidae.
 (222) Lucia, asteroide.

Obras 
 Lucía (1971), canción de Joan Manuel Serrat.
 Lucía (1963/6), película argentina dirigida por Dick Ross.
 Lucía (1968), película cubana dirigida por Humberto Solás.
 Lucia (1998), película británica dirigida por Don Boyd.
 Lucía (2010), película chilena dirigida por Niles Atallah.
 Lucia (2013), película india dirigida por Pawan Kumar.

Toponimia 
 Lucia, en California, Estados Unidos.

Otros 
 Santa Lucía, .
 Lucía, cantante sevillana de los años 80 hasta los 2000